Ла Аделфа има више значења:

 Ла Аделфа (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Аделфа (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику